Jake Adelstein – giornalista, scrittore ed investigatore statunitense
 Paul Adelstein – attore statunitense

Pagine correlate 
 Edelstein